Die ideale Gattin ist der Titel:

 eines deutschen Spielfilms von Hanns Heinz Ewers aus dem Jahr 1913, Die ideale Gattin (Film)
 einer Operette von Franz Lehár aus dem Jahr 1913, Die ideale Gattin (Operette)